San Clemente kan syfta på:

San Clemente – en basilika i Rom (Basilica di San Clemente al Laterano)

Geografi

Argentina
San Clemente del Tuyú

Chile 

 San Clemente, Chile, 
 San Clemente kommun, Chile,

Filippinerna 

 San Clemente, Tarlac,

Italien 

 Isola di San Clemente, ö, Veneto, Provincia di Venezia, 
 San Clemente, Emilia-Romagna, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Rimini,

Mexiko 

 San Clemente, Mexiko, Ixtlán del Río,

Spanien 

 San Clemente, Cuenca, kommun i Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca
 San Clemente, Spanien, ort, 
Cuevas de San Clemente – en kommun i provinsen Provincia de Burgos,

USA 

 San Clemente, Kalifornien, ort, Orange County, 
 San Clemente Island – en ö utanför Kalifornien

Se även
Klemens
Saint-Clémentin
Saint-Clément – flera